Numele Bhāskara se poate referi la:
 Bhāskara I (c. 600 – c. 680), matematician indian
 Bhāskara II (1114–1185), matematician și astronom indian
 Rao Siddani Bhaskara (n. 1943), specialist indian în teoria grafurilor
 Bhāskara (filozof), filozof indian